Медо́ев () — осетинская фамилия:
 Медоев, Георгий Цараевич (1901—1991) — советский геолог, член-корреспондент АН Казахской ССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Медоев, Дмитрий Николаевич (род. 1960) — государственный деятель и дипломат Южной Осетии, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации (в 2009—2015 гг.).
 Медоев, Игорь Башерович (род. 1955) — генерал, Герой России.
 Медоева, Светлана Борисовна (род. 1946) — актриса театра, певица, заслуженная артистка России (1999).